Штат Мексики Герреро является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 81 муниципалитет.

Источники

См. также 
 Города Герреро
 Герреро

Муниципалитеты Герреро
Списки:Мексика